Marong steht für:

 Marong (Victoria), eine Stadt im australischen Bundesstaat Victoria (Australien)
 Marong (Baiyü), eine Gemeinde im Kreis Baiyü der chinesischen Provinz Sichuan

Marong ist der Familienname folgender Personen:

 Edrissa Marong (2000–2023), gambischer Mittelstreckenläufer
 Mustapha Marong, gambischer Jurist und Politiker
 Saikou Marong, gambischer Politiker